Swoeps was een interactief telefoonspel dat op Ketnet werd gespeeld tot 2006.

Over het programma
Kandidaten konden zich inschrijven voor dit spel, waarbij een Ketnetwrapper op het scherm kwam en in 12 werd gesplitst. Via de telefoontoetsen thuis moest de kandidaat binnen een bepaalde tijd de wrapper weer heel krijgen. Lukte dat, dan kon je een prijs winnen.

Het programma, waarbij de wrapper zich in de Ketnetstudio bevond en de deelnemer thuis, werd in 2006 afgevoerd bij de vernieuwing van Ketnet. Een aflevering duurde zo'n 5 minuten.

Spelprogramma
Vlaams kinderprogramma op televisie
Programma van Ketnet